Prévenchères é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estende-se por uma área de 62,75 km². 
Pertence à rede das As mais belas aldeias de França.

Demografia 

Comunas de Lozère